Chikuzen bezeichnet:
 eine ehemalige japanische Provinz: Provinz Chikuzen
 den Alternativnamen eines Lehens in dieser Provinz: Fukuoka (Han)
 eine Gemeinde im Landkreis Asakura in der japanischen Präfektur Fukuoka: Chikuzen (Fukuoka)